Штићеник може да се односи на:
 Штићеник, онај који је под нечијом заштитом,

или
 Штићеник (филм из 1966),
 Штићеник (филм из 1973),